Jordis bezeichnet

 eine Nebenform zu Jördis, einem weiblichen Vornamen nach der nordischen Göttin Hjørdis

Jordis ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Firnhaber von Eberstein gen. Jordis (1797–1848), deutscher Gutsbesitzer und Abgeordneter
 Heinrich Jordis-Lohausen (1907–2002), österreichischer General und Publizist
 Theresa Jordis (1949–2013), österreichische Managerin und Rechtsanwältin